Degen kan som auktorsförkortning betyda:

 Arpad von Degen
 Árpád von Degen

Robotskapade auktorsförkortningar